Chione subrugosa är en musselart som först beskrevs av Charles Thorold Wood 1828.  Chione subrugosa ingår i släktet Chione och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
subrugosa